Latouche-Tréville − francuski krążownik typu Amiral Charner
 Latouche-Tréville (D646) − francuski niszczyciel typu Georges Leygues